Mawu je lahko:

 Mawu, bog stvarnik pri Evejcih
 Mawu, boginja stvarnica pri Fonih